Fini kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Fini (ort), Boucle du Mouhoun, Province de la Kossi,

Cypern 

 Foiní (ort), Eparchía Lemesoú, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar